Synagoga Mordki Markusa w Łodzi (przy ulicy Staro-Zarzewskiej 5)
 Synagoga Mordki Markusa w Łodzi (przy ulicy Zarzewskiej 5)